Bais, une commune d'Ille-et-Vilaine ;
 Bais, une commune de la Mayenne ;

Bais, une localité de la province du Negros oriental.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France